Metacapnodiaceae är en familj av svampar. Metacapnodiaceae ingår i ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Metacapnodiaceae